Беловодка — посёлок в Мглинском районе Брянской области, административный центр Беловодского сельского поселения.

География 
Расположен в 1 км к юго-западу от Мглина, в 200 м от автодороги Сураж-Мглин. Имеется отделение почтовой связи, сельская библиотека, школа, дворец культуры.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок совхоза «Беловодка» переименована в Беловодку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мглинского района